HWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Terminal, Hayward (California), Stati Uniti